

Događaji 
Asteroid 99942 Apophis će drugi put križati Zemljinu putanju. Međutim, male su šanse za sudar.

Rođenja

Smrti